Тата — многозначный термин.

 Тата — город в Венгрии.
 Тата — имя, сокращение от Татьяны.
 Тата — провинция в Марокко.
 Тата — папа.
 Тата (Tata Group) — индийская транснациональная компания-конгломерат, в состав которой входит Tata Motors, индийская автомобилестроительная компания.
 Тата — имя, сокращение от Агата.

Персоналии 
  — индийский бизнес-клан.
 Тата, Джамшеджи (1839—1904) — индийский промышленник и бизнесмен.
 Тата, Джо И. (род. 1936) — американский телевизионный актёр.
 Тата, Ратан (род. 1937) — индийский предприниматель.

См. также 
 Татта (значения)